Krumm puede hacer referencia a:

 Arnold Krumm-Heller
 Kimiko Date-Krumm
 Michael Krumm